Boeckella är ett släkte av kräftdjur. Boeckella ingår i familjen Centropagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Boeckella